Here steht für:

 Here (Navigation), Navigationssoftware und Kartendienste
 Here (Prozor-Rama), Ort in Bosnien-Herzegowina
 Here!, US-TV-Sender
 Here (2023), Filmdrama von Bas Devos

Héré ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Héré (1705–1763), Lothringer Architekt

Siehe auch:

 Herr (Begriffsklärung)
 Her (Begriffsklärung)
 Herre (Begriffsklärung)
 Heere
 Hera